

Geografia 
 Arkell Cirque – circo glaciale nella Terra di Coats in Antartide

Persone 
 Anthony John Arkell – archeologo, storico ed egittologo britannico
 Keith Arkell – scacchista britannico
 William Joscelyn Arkell – paleontologo britannico